Diodoto puede referirse a:

 Diódoto de Atenas, político ateniense del siglo V a. C.
 Diodoto I, primer gobernante del Reino Grecobactriano.
 Diodoto II, su hijo.
 Diodoto Trifón, emperador seléucida.
 Diodoto (filósofo), un filósofo estoico del que se sabe que se opuso a la pena de muerte en Atenas.
 Diódoto Ramírez, Novelista histórico mexicano y soldado distinguido en el ejército revolucionario de Pancho Villa.